La Coupe Forconi de football 1948-1949 est la 5 édition de la Coupe Forconi, une compétition à élimination directe mettant aux prises tous les clubs de football affiliés à la Ligue d'Alger de Football Association.

Calendrier

Compétition

Premier tour 
Les matchs de Premier tour se sont joués le Dimanche .

Deuxième tour 
Les matchs de Deuxième tour se sont joués le Dimanche .

Troisième tour 
Les matchs de Troisième tour se sont joués le Dimanche .

Quatrième Tour 
Les matchs de Quatrième Tour se sont joués le Dimanche .

Cinquième Tour 
Les matchs de Cinquième Tour se sont joués le Dimanche .

Quarts de finale 
Les matchs de Quarts de finale se sont joués le Dimanche .

Demi-finales 
Les matchs de Demi-finales se sont joués le Jeudi .

Finale 

La finale a eu lieu au Stade Communal de Saint-Eugène (Saint-Eugène) (Alger), le Jeudi .

Feuille de match

Sources 
 L'Écho d'Alger, années 1948 et 1949.

Annexes

Références 

1948-1949
Football en 1948
Football en 1949